Els Amics de les Arts, grup de música de Barcelona
 Fundació Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell, antic nom de la Fundació Ars de Sabadell
 Amics de les Arts i Joventuts Musicals, entitat de Terrassa que treballa per a promoure la cultura i l'art
 L'Amic de les Arts, revista d'art i literatura publicada mensualment a Sitges